Фамилија Ламарке има више значења:

 Фамилија Ламарке, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ламарке, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику